Thierry II peut désigner:

 Thierry II (587-613), roi de Bourgogne (595-613) et d'Austrasie (612-613) ;
 Thierry II ou Dirk II (v. 930-988), comte de Hollande  de 959 à 988 ;
 Thierry II (v. 1045-1105), comte de Bar et un seigneur de Mousson de 1093 à 1105 ;
 Thierry II de Lorraine dit Thierry le Vaillant (v. 1055-1115), duc de Lorraine de 1070 à 1115 ;
 Thierry II de Montbéliard (v. 1080-1163), comte de Montbéliard de 1105 à 1163 ;
 Thierry II de Lusace, margrave de Lusace de 1156 à 1185 ;
 Thierry II de Walcourt (~1170 - ), seigneur de Walcourt, de Rochefort, de Mehaigne et de Montaigu ;
 Thierry II de Houffalize (v. 1235-1282), seigneur de Houffalize.